La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación (SEUIDI) de España fue una Secretaría de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se suprimió en 2020.

Funciones 
De acuerdo con el Real Decreto 865/2018, en su artículo 2, le corresponden a la Secretaría de Estado:

 La superior dirección de las competencias atribuidas al departamento en materia de Universidades, investigación, desarrollo e innovación.
 El diseño, planificación y dirección de la política de becas y ayudas al estudio, en el ámbito de sus competencias, en coordinación con las propias del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
 La promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito científico, el impulso de actuaciones y actividades para conocer la situación de las mujeres respecto a la de los hombres y el efecto de las políticas públicas puestas en marcha que afectan a las mujeres investigadoras, tecnólogas o científicas en relación con su desarrollo, implantación e impacto, así como el fomento de la participación de las mujeres en el ámbito universitario, investigador e innovador, en un plano de igualdad, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades.
 El impulso y coordinación de las relaciones con las comunidades autónomas y las corporaciones locales en materia universitaria, de investigación, desarrollo e innovación.
 La elaboración de las propuestas de disposiciones generales en las materias de su competencia, así como las relaciones y consultas con las comunidades autónomas, las Universidades y las personas jurídicas y físicas interesadas durante su tramitación.
 Las funciones propias como Autoridad Nacional vinculadas al programa Erasmus+.
 La dirección de las relaciones internacionales en materia de Universidades, investigación, desarrollo e innovación, así como el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en este ámbito, así como la definición de los programas de cooperación internacional en el ámbito universitario y de investigación, desarrollo e innovación, de carácter bilateral o multilateral, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
 Las funciones atribuidas al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la gestión de Programas Operativos cofinanciados por fondos comunitarios en el ámbito de investigación, innovación y Universidades, en el ámbito de las competencias de esta Secretaría de Estado.

Estructura 
Dependen de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación:
 La Secretaría General de Universidades.
 La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación.
 El Gabinete de la Secretaría de Estado.
 La Subdirección General de Coordinación y Relaciones Institucionales.

Organismos adscritos 
 La Agencia Estatal de Investigación.
 El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Observatorio Mujeres Ciencia e Innovación 
La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación preside el Observatorio Mujeres Ciencia e Innovación (OMCI) creado en noviembre de 2018 a quien corresponde la función de promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito científico, así como el fomento de la participación de las mujeres en el ámbito universitario, investigador e innovador en un plano de igualdad.

Presupuesto
La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación tiene un presupuesto asignado de 4 358 435 802 € para el año 2019, lo que supone más del 60% del presupuesto anual del Departamento de Ciencia. De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2018, prorrogados para 2019, la SEUIDI participa en siete programas:

Titulares 
 Carmen Vela (2012 - 19 de junio de 2018)
 Ángeles Heras Caballero (19 de junio de 2018 -)

Referencias 

Secretarías de Estado de España
Secretarías de Estado de España de la XII Legislatura
Ministerios de Ciencia de España